Příjmení Mora nese více různých osobností:

 Marek Mora (* 1971) – český ekonom, viceguvernér České národní banky
 Miky Mora (* ???) – slovenský raper
 Terézia Mora (* 1971) – německy píšící spisovatelka maďarského původu

Externí odkazy